Halben ist der Familienname folgender Personen:

 Bella Halben (* 1957), deutsche Kamerafrau
 Johannes Halben (1829–1902), deutscher Lehrer und Abgeordneter